Мортеме () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Мортеме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена